La temporada 2016 de Eurofórmula Open fue la decimoquinta temporada de este campeonato. Leonardo Pulcini venció el campeonato principal, después de abandonarlo tras la segunda ronda el único piloto que parecía estar al mismo nivel: Jack Aitken. Pulcini también se llevó el campeonato de España. Ferdinand Habsburg quedó subcampeón y se llevó también el Trofeo Rookie, que pasa a ser un campeonato anual en lugar de otorgarse cada carrera como en la temporada anterior. Campos Racing volvió a llevarse el campeonato de escuderías 7 años después.

Escuderías y pilotos

Calendario

Series Invernales

Temporada

Resultados

Campeonato de pilotos 
 Sistema de puntuación:

Campeonato Rookie 
 Sistema de puntuación:

Campeonato de escuderías 
 Sistema de puntuación:

Campeonato de España de F3 

Campeonato de Pilotos
 Sistema de puntuación:

 Campeonato de escuderías

 Sistema de puntuación:

Referencias 
 Estadísticas

Euroformula Open
Temporadas de Eurofórmula Open